Сунуапа има више значења:

 Општина Сунуапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сунуапа (Сунуапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику